Hohenzollernplatz (München), een plein in München
Hohenzollernplatz (metrostation München), een station van de metro van München
Hohenzollernplatz (metrostation Berlijn), een station van de metro in Berlijn
Hohenzollernplatz (Berlin-Wilmersdorf), een plein in Berlijn